Валя-Лунэу () — коммуна в составе жудеца Алба (Румыния).

Состав 
В состав коммуны входят следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год)::

 Валя-Лунэу () — 1901 житель — административный центр коммуны
 Лунка  () — 476 жителей
 Тэуни () — 398 жителей
 Лодроман () — 237 жителей

 Глоговец () — 201 житель
 Фэджет () — 58 жителей

География 
Коммуна расположена в 246 км к юго-западу от Бухареста, 36 км к востоку от Алба-Юлии, 80 км к юго-востоку от Клуж-Напока, 131 км к северо-западу от Брашова.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживали 3271 человек.

Национальный состав

Родной язык

Вероисповедание

Известные уроженцы 
 Арон, Василе (1770—1822) — румынский поэт.

Ссылки 

 Данные про коммуну Валя-Лунэу  на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 

Коммуны Албы